

Geografia 
 Grabo –  città, sottoprefettura e comune della regione di San-Pédro (Costa d'Avorio)
 Grabo – frazione di Jessen (Elster) (Germania)
 Grabo – frazione di Wittenberg (Germania)
 Gråbo – area urbana del comune di Lerum (Svezia)

Storia 
 Grabo – re illirio